Opimoda es un clado de organismos eucariotas heterótrofos propuesto recientemente (2015) que agrupa al supergrupo Amorphea y a otros pequeños grupos formados por los géneros como Malawimonas  y Collodictyon. Estudios adicionales que incluyen también a los seres amitocondriados revelan que abarcaría a Metamonada, llamando a este gran clado Scotokaryota. Forma parte de la hipótesis que postula que existe una gran dicotomía en la base de la filogenia eucariota formada por los superclados Opimoda y Diphoda, como una actualización de hipótesis Unikonta/Bikonta. Sin embargo, aún falta mucho consenso para definir mejor las diferentes relaciones eucariotas.

Características 
Son exclusivamente heterótrofos, pues no se conoce ninguna especie que presente cloroplastos, como ocurre comúnmente por ejemplo en el supergrupo Corticata. 

En protistas es común la presencia de uno o dos flagelos, o los estados ameboides con uso de lobopodios, aunque las formas más primitivas presentan surco de alimentación ventral, por lo que Excavata sería en realidad un grupo basal parafilético del árbol filogenético eucariota.

Filogenia 
Recientes análisis proteicos y genómicos dan los siguientes resultados:

Referencias 

Eukaryota